Еланд — острів у Балтійському морі, біля узбережжя Швеції.
 Еланд (ландскап) — ландскап, історична область у південній Швеції.
 Еланд — антилопа